Nowosilske (ukrainisch ; russische Entsprechung Nowoselskoje/Новосельское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske, siehe Nowosilske (Tschornomorske)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ismajil, siehe Nowosilske (Ismajil)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Nowosilske (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Nowosilske (Lebedyn)